УЕФА Лига Европе 2015/16. је 45. сезона одржавања другог европског фудбалског такмичења у организацију УЕФА а седма сезона од када је преименовано из Купа УЕФА у УЕФА Лигу Европе.

Такмичење је почело првим колом квалификација 30. јуна 2015, а финална утакмица је одиграна 18. маја 2016. на Сент Јакоб Парку у Базелу (Швајцарска). Титулу је по пети пута освојила Севиља (трећи пута узастопно) тиме и обезбедила место у Лиги шампиона 2016/17 тако да неће бранити титулу, сем ако у групи Лиге шампиона не заврши као трећа.

Промене формата 
На извршном комитету УЕФА одржаном у мају и септембру 2013. усвојене су следеће промене које важе од ове сезоне.
 Победник лиге Европе улази у Лигу шампиона следеће сезоне.
 Сви савези ће имати максимум три клуба у лиги Европе (не рачунајући оне који евентуално долазе испадањем из Лиге шампиона).
 Број тимова који директно улазе у групну фазу је повећан са 6 на 16(из првих 12 савеза).
 Уколико победник домаћег купа избори учешће у Лиги шампиона, место у лиги Европе неће бити дато пораженом финалисти, већ најбоље пласираном клубу у лиги који није обезбедио учешће у европским такмичењима.

Учешће екипа 
У УЕФА лиги Европе 2015/16. учествоваће 191 представник 54 национална савеза УЕФА. Број екипа из појединог савеза одређује се према УЕФА лига коефицијенту.

Квалификациона шема Лиге Европе 2015/16.
 Савези рангирани од 1 до 51(изузев Лихтенштајна) ће имати по 3 клуба.
 Савези рангирани од 52 до 53 ће имати по 2 клуба. 
 Лихтенштајн и Гибралтар имају по једно место.
 Сваки од 3 најбоље рангирана савеза УЕФА Фер-плеја 2015/16. добија по једно додатно место.
 33 екипе елиминисане из Лиге шампиона 2015/16 прелазе у УЕФА лигу Европе. 
 Шпанија ће у овој сезони имати 2 клуба јер је Севиља, као победник прошле сезоне, обезбедила учешће у Лиги шампиона.

Распоред екипа 
 Прво коло квалификација (102 екипе)
 29 победника националних купова из савеза рангираних од 26-54
 35 другопласираних екипа из савеза рангираних од 18-53 (изузев Лихтенштајна) 
 35 трећепласираних екипа из савеза рангираних од 16-51 (изузев Лихтенштајна) 
 3 екипе победника у Фер плеју
 Друго коло квалификација (66 екипа)
 33 победника из првог кола
 7 победника националних купова из савеза рангираних од 19-25
 2 другопласиране екипе из савеза рангираних од 16-17
 6 четвртопласираних екипа из савеза рангираних од 10-15
 Треће коло квалификација (58 екипа)
 40 победника другог кола квалификација 
 5 победника националних купова из савеза рангираних од 14-18
 9 трећепласираних екипа из савеза рангираних од 7-15 
 5 четвртопласиране екипе из савеза рангираних од 5-9 
 3 петопласиране екипе из савеза који су рангирани 4-6 (победник Француског Лига купа) 
 3 шестопласиране екипе из савеза рангираних 1-3 (победник Енглеског Лига купа)
 Плеј оф коло (44 екипе) 29 победника из трећег кола квалификација 
 15 поражених из трећег кола квалификација Лиге шампиона 2015/16. 
 Такмичење по групама (48 екипа)
 22 победника из плеј оф кола 
 13 победника националних купова из савеза рангираних од 1-13
 1 четвртопласирани тим из савеза 4
 3 петопласирана тима из савеза рангираних 1-3
 10 поражених из Плеј офа Лиге шампиона 2015/16.
 Завршни део (32 екипе)
 12 победника из такмичења по групама
 12 другопласираних из такмичења по групама
 8 трећепласираних екипа из такмичења по групама Лиге шампиона 2015/16.

 Екипе 

 БТ: Бранилац титуле
 ОК: Освајач купа
 ЛК: Освајач Лига купа
 П-ПО: Победник националног плеј офа за Лигу Европе.
 ФП: Фер-плеј
 ЛШ: Екипе елиминисане из Лиге шампиона.
 ГР: Трећепласирани тим из такмичења по групама
 ПО: Поражени из плеј офа
 КВ3: Поражени из трећег кола квалификација

Напомене
 Бугарска (БУГ): Локомотива Софија, која је завршила као трећа у бугарском првенству није успела да добије УЕФА лиценцу, па је њено место у Лиги Европе заузео Литекс Ловеч.
 Италија (ИТА): Ђенова, која је завршила као шеста у Серији А, није успела да добије УЕФА лиценцу и њено место је попунила Сампдорија
 Летонија (ЛЕТ): Лиепаја, која је завршила као четврта у Летонском првенству није успела да добије УЕФА лиценцу па је њено место попунио Спартакс Јурмала, пошто ни петопласирана Даугава није добила лиценцу.
 Молдавија (МОЛ): Тираспољ, који је завршио као четврти у молдавском првенству, није успео да добије УЕФА лиценцу и његово место је заузео Саксан.
 Румунија (РУМ): Клуж, који је завршио као четврти у румунском првенству, није успео да добије УЕФА лиценцу и његово место је заузела Астра Ђурђу. Такође, ни Петролул, ЦСУ Крајова и Динамо Букурешт нису добили лиценце па је последње место у лиги Европе дато Ботошану.
 Русија (РУС)''' Динамо Москва, који је завршио као четврти у руском првенству, није успео да добије УЕФА лиценцу због кршења финансијског фер-плеја, и његово место је заузео Рубин.

Календар такмичења

Квалификације

Прво коло квалификација 
Жреб за прво и друго коло квалификација је одржан 22. јуна 2015. у Ниону, Швајцарска. Прве утакмице су се играле 30. јуна и 2. јула, а реванш утакмице 7. и 9. јула 2015.

|}

Друго коло квалификација 
Жреб за прво и друго коло квалификација је одржан 22. јуна 2015. у Ниону, Швајцарска. Прве утакмице се играју 16. јула, а реванш утакмице 21. и 23. јула 2015.

|}

Треће коло квалификација 
Жреб за треће коло квалификација је одржан 17. јула 2015. у Ниону, Швајцарска. Прве утакмице се играју 30. јула а реванш утакмице 6. августа 2015.

|}

Плеј-оф 
Жреб за плеј-оф је одржан 7. августа 2015. у Ниону, Швајцарска. Прве утакмице су се играле 20. августа а реванш утакмице 27. августа 2015.

|}

Групна фаза 
Жреб за такмичење по групама је одржан 28. августа 2015. у Монаку. 48 тимова је подељено у четири шешира на основу њиховог УЕФА клупског коефицијента из 2015. Потом се клубови деле у дванаест група са по четири тима, уз ограничење да клубови из истог националног савеза не могу бити постављени у истој групи. Клубови из Украјине и Русије су, због политичке ситуације, раздвојени у жребу.

Свог представника у групној фази такмичења ће имати укупно 24 савеза. Дебитанти у такмичењу су Аугзбург, Белененсес, Габала, Гронинген, Мидтјиланд, Монако (учествовао у групној фази Купа УЕФА), Сион и Скендербег, који је иначе први албански тим који се такмичи у групној фази било којег европског такмичења.

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Група Е

Група Ф

Група Г

Група Х

Група И

Група Ј

Група К

Група Л

Шеснаестина финала 
Жреб је одржан 14. децембра 2015. Прве утакмице су се играле 16. и 18. фебруара, а реванш мечеви 24. и 25. фебруара.

|}

Осмина финала 
Жреб је одржан 26. фебруара 2016. Прве утакмице су се играле 10. марта, а реванш мечеви 17. марта.

|}

Четвртфинале 
Жреб је одржан 18. марта 2016. Прве утакмице су се играле 7. априла, а реванш мечеви 14. априла.

|}

Полуфинале 
Жреб је одржан 15. априла 2016. Прве утакмице су се играле 28. априла, а реванш мечеви 5. маја.

|}

Финале

Најбољи стрелци

Види још 
 Лига шампиона 2015/16.

Спољашње везе 
 Сајт УЕФА лиге Европе

Сезоне УЕФА Лиге Европе
Сезона 2015/16. у УЕФА такмичењима